Deflandre est un patronyme qui est porté notamment par 
 Antoine Deflandre, ingénieur du son
 Bernard Deflandre, réalisateur, dialoguiste, scénariste, directeur de production
 Éric Deflandre (1973-), footballeur belge
 François Deflandre (1961-), auteur, dessinateur et scénariste belge de bande dessinée
 Georges Deflandre (1897-1973), naturaliste, protistologiste et micropaléontologue français
 Pierre Deflandre (1813-1871), général français
 Sophie Deflandre, directrice artistique et réalisatrice
 Marcel Deflandre (1901-1944), industriel français, résistant, fondateur du Stade rochelais

Homonymie de patronyme